

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Zarębówka – część wsi Kobylec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Zarębówka – część wsi Poręba w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Zarębówka – część wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Zarębówka – część wsi Raba Wyżna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Zarębówka – część wsi Baczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Zarębówka – część wsi Zagórzany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów